Семь кораблей и береговая база Королевского флота назывались HMS Duke (герцог):

 HMS Duke — 12-пушечный корабль; в строю в 1652.
 HMS Duke — 90-пушечный линейный корабль 2 ранга; спущен на воду в 1682; перестроен в 1701 и переименован в HMS Prince George; сгорел от несчастного случая в 1758.
 HMS Duke — 90-пушечный линейный корабль 2 ранга; спущен на воду в 1678; как HMS Vanguard. потоплен в 1703; поднят в 1704 и перестроен с 1705 по 1710; перестроен и переименован в HMS Duke в 1728; разобран в 1769.
 HMS Duke — 8-пушечный брандер; закуплен в 1739; использован при Сен-Тропезе в 1742.
 HMS Duke — 8-пушечный брандер; захвачен у французов в 1845; продан в 1748.
 HMS Duke — 10-пушечный грузовой транспорт; затонул в 1761 при Пондишерри.
 HMS Duke — 90-пушечный линейный корабль 2 ранга; спущен на воду в 1777; переведен на рейдовую службу в 1799; разобран в 1843.
 HMS Duke — учебная база в Малверн, Вустершир, с 1941 по 1946, позже Королевский радарный центр.

См. также 
HMS Duke of Edinburgh
HMS Duke of Kent
HMS Duke of Gloucester
HMS Duke of Wellington
HMS Duke of York 
HMS Duke William
HMS Iron Duke